Jamestown ist der Name folgender Städte

in Australien:
 Jamestown (Australien), in South Australia

in Irland:
 Jamestown (Leitrim), im County Leitrim

in Neuseeland:
 Jamestown (Neuseeland), historische Siedlung am Hollyford Track

in Schottland:
 Jamestown (Schottland), in Ross-shire, Schottland
 Jamestown (Dunbartonshire), in Dunbartonshire, Schottland
 Jamestown (Fife), in Fife, Schottland

in Südafrika:
 Jamestown (Ostkap), in der Provinz Ostkap, Südafrika
 Jamestown (Westkap), in der Provinz Westkap, Südafrika

auf St. Helena:
 Jamestown (St. Helena), Hauptstadt der Insel St. Helena

in den Vereinigten Staaten:
 Jamestown (Colorado)
 Jamestown (Illinois)
 Jamestown (Indiana)
 Jamestown (Kalifornien)
 Jamestown (Kansas)
 Jamestown (Kentucky)
 Jamestown (Louisiana)
 Jamestown (Mississippi)
 Jamestown (Missouri)
 Jamestown (New York)
 Jamestown (North Carolina)
 Jamestown (North Dakota), im Stutsman County
 Jamestown (Ohio)
 Jamestown (Oklahoma)
 Jamestown (Pennsylvania)
 Jamestown (Rhode Island)
 Jamestown (South Carolina)
 Jamestown (Tennessee)
 Jamestown (Texas)
 Jamestown (Virginia), erste Dauersiedlung der Engländer
 Jamestown (Wisconsin)

Sonstiges:
 Titularbistum Jamestown, historisches Bistum in den Vereinigten Staaten
 Jamestown (Accra), Stadtviertel von Accra in Ghana

Siehe auch:
 Jamestown Township